

Codici 
 ILK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ilaka East (Madagascar)

Altro 
 Ilk – Città dell'Ungheria della provincia di Szabolcs-Szatmár-Bereg